Влади́мир Митрофа́нович Лесеневич (1894—1982) — участник Белого движения на Юге России, полковник.

Биография 
Сын подполковника Митрофана Михайловича Лесеневича (1860—?). Образование получил в Белоцерковской гимназии.

В 1913 году поступил в Елисаветградское кавалерийское училище, по окончании которого 1 октября 1914 года выпущен был корнетом в 9-й уланский Бугский полк, в рядах которого и вступил в Первую мировую войну. Произведен в поручики 12 марта 1916 года, в штабс-ротмистры — 22 марта 1917 года.

В ноябре 1918 года прибыл в Екатеринодар с группой офицеров бывшей 9-й кавалерийской дивизии возглавляемой ротмистром В. Н. Выграном, сформировавших в Добровольческой армии Сводный дивизион 9-й кавалерийской дивизии, в мае 1919 года развернутый в полк. Был командиром эскадрона, а затем дивизиона бугских улан. В Русской армии — подполковник 6-го кавалерийского полка. Награждён орденом Св. Николая Чудотворца

Эвакуировался из Крыма на корабле «Аю-Даг». На 18 декабря 1920 года — полковник 2-го кавалерийского полка в Галлиполи.

В эмиграции в Югославии, служил в пограничной страже, затем работал в Австрии. После Второй мировой войны переехал в Бразилию. Составил исторический очерк «9-я кавалерийская дивизия в рядах Добровольческой армии» (1963). Состоял членом Общества Св. Александра Невского. Умер в 1982 году в Сан-Паулу. Похоронен в склепе Общества Св. Александра Невского на кладбище Кампо Гранде.

Источники 
 Русский инвалид, № 140. Официальный отдел. — 17 июня 1917 г. — С. 1.
 Наши вести, № 387. — Апрель-Июнь 1982. — С. 23.
 Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. — СПб.: «Нева», 2002. — С. 307.
 Волков С. В. Офицеры армейской кавалерии. — М.: Русский путь, 2004. — С. 312.

Выпускники Елисаветградского кавалерийского училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Похороненные в Сан-Паулу
Участники Крымской эвакуации